Богусевич — фамилия.
Известные носители:
 Богусевич, Владимир Андреевич (1902—1978) — советский историк и археолог, кандидат исторических наук.
 Богусевич, Полина Сергеевна (род. 2003) — российская певица, победитель Детского Евровидения 2017 года.